Лариса Савченко і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Савченко - з Геленою Суковою, а Санчес Вікаріо - з Мері Джо Фернандес.

Фернандес і Санчес Вікаріо програли у чвертьфіналі парі Яюк Басукі і Кароліна Віс.

Савченко і Сукова програли в півфіналі парі Ніколь Арендт і Манон Боллеграф.

Басукі та Віс виграли титул, перемігши у фіналі пару Арендт і Боллеграф з рахунком 3–6, 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Du Maurier Open 1997 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд
Du Maurier Open 1997